Die Saisonbilanzen des FC Barcelona verzeichnen alle wichtigen Turnierplatzierungen des Vereins seit dessen Bestehen im Jahr 1899. Der FC Barcelona nimmt seit 1900 an offiziellen Fußballwettbewerben teil und spielt seit 1929 als eines der Gründungsmitglieder in der ersten spanischen Liga, der Primera División. Barcelona gewann 26 Mal die spanische Liga und ist mit 30 Titeln spanischer Rekordpokalsieger. Zudem nimmt der Verein seit 1955 durchgehend an den europäischen Vereinswettbewerben teil. 2009 war der FC Barcelona der erste Klub, dem im europäischen Spitzenfußball das sogenannte Sextuple gelang.

Legende 
Abkürzungen:

Erklärungen:
 Spalte „UEFA-Wettbewerbe“: umfasst alle regulären UEFA-Vereinswettbewerbe, einschließlich Messepokal, UEFA-Pokal/UEFA Europa League, Europapokal der Pokalsieger, Europapokal der Landesmeister sowie die Champions League
 Spalte „andere Wettbewerbe“: umfasst alle anderen offiziellen Wettbewerbe, einschließlich Copa de Oro Argentina/Copa Eva Duarte, Supercopa de España, Copa de la Liga, Coupe Latine, UEFA Super Cup, Weltpokal, FIFA-Klub-Weltmeisterschaft
 Spalte „Toptorschütze“: gibt den besten Ligatorschütze des FC Barcelona und dessen Toranzahl an
 bei vom FC Barcelona gewonnenen Wettbewerben sind die Endplatzierungen in Fettschrift hervorgehoben
 fettgedruckte Zahlen bei den Toptorschützen weisen darauf hin, dass der Spieler in dieser Saison Ligatorschützenkönig wurde

Saisonergebnisse

Vor Gründung der Primera División (bis 1929) 
Bis 1929 hatte Spanien keine eigene nationale Fußballliga, stattdessen existierten regionale Fußballligen. Die erste dieser Ligen war die Campionat de Catalunya (anfangs noch Copa Macaya) für katalanische Vereinsmannschaften. Seit der ersten Austragung im Jahr 1900 nahm der FC Barcelona an diesem Wettbewerb teil. Der Sieger dieser katalanischen Meisterschaft qualifizierte sich für die Copa del Rey, die in der gleichen Saison im Anschluss an die regionalen Meisterschaften stattfand. Ab 1910 hatte die Copa del Rey den Status einer nationalen Meisterschaft und wurde teilweise auch im Liga-Modus ausgetragen.

Primera División (seit 1929) 
1929 wurde die Primera División, die erste spanische Fußballliga, gegründet. Barcelona gehörte den zehn Gründungsmitgliedern an und ist seitdem noch nie abgestiegen. Die Copa del Rey, die bis dahin praktisch eine spanische Meisterschaft war, existierte weiterhin als spanischer Pokal und wurde fortan ausschließlich im K. o.-Modus ausgetragen. Bis zur Abschaffung im Jahr 1940 nahm Barcelona außerdem weiterhin an der Campionat de Catalunya teil.

Anmerkungen

Weblinks 
 BDFutbol - FC Barcelona

FC Barcelona
Liste (Fußballdaten nach Verein)